VCS peut évoquer :
 Atari VCS (Video Computer System), la première appellation de la console Atari 2600 sortie en 1977 ;
 Atari VCS, une console moderne sortie en 2018 par Atari, basée sur une architecture PC ;
 Logiciel de gestion de versions (ou VCS en anglais, pour Version Control System), un logiciel de gestion de versions ;
 Vice City Stories (VCS), une suite de la série des jeux vidéo Grand Theft Auto ;
 , une suite logicielle pour serveurs de la marque Veritas (désormais NortonLifeLock) ;
 Veine cave supérieure, une veine située dans le thorax ;
 Villages clubs du soleil, une association de villages de vacances constituée en société anonyme en 1999 ;
 Visite Comportementale de Sécurité, l'inspection d'un chantier pour passer en revue le respect des règles cardinales de sécurité.